Нанки́нский договор — договор, заключённый 29 августа 1842 года между Китаем (Цинской империей) и Великобританией, в результате поражения Китая в Первой опиумной войне (1840—1842).

По этому договору к Великобритании отошёл Гонконг, Китаем была выплачена огромная контрибуция (ок. 21 000 000 долларов), кроме Кантона открывались ещё четыре китайских порта для иностранной торговли: Амой, Фучжоу, Нинбо и Шанхай.

Одним из наиболее необычных и унизительных для Китая условий договора было обязательство Китая выплатить 6 000 000 долларов в счет конфискованного китайскими властями в Кантоне перед войной контрабандного опиума.

Дополнением к договору был Хумэньский договор, подписанный между Китаем и Великобританией недалеко от Гуанчжоу.
В Китае Нанкинский договор как правило рассматривается как первый из неравноправных договоров, которые Цинская империя была вынуждена подписать с иностранными державами в XIX — начале XX веков. (Некоторые западные историки, впрочем, считают первым таким договором Китая договор, подписанный Цинской империей в 1832 году с Кокандским ханством.)

Примечания 

Договоры по алфавиту
Внешняя политика империи Цин
Мирные договоры XIX века
Международные договоры Китая
Международные договоры Великобритании
Неравноправные договоры
Первая Опиумная война
Август 1842 года
Международные договоры о территориальных изменениях
Изменение территории Великобритании
Изменение территории Китая
Британско-китайские отношения
1842 год в Китае